Втора македонска футболна лига 2005/06 е четиринадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 6 август 2005 г. до 20 май 2006 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Пелистер.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
Младост Сушица е изваден от групата след 15-и кръг. Всичките му резултати след този момент са анулирани.

Бараж за промоция

Бараж за оставане

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони